Висоће је насељено место у општини Жумберак, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Јастребарско, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

До 1961. исказивано под именом Височе. У I издању књиге „Насеља“.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Жумберак
Жумберак